Un étendard est :

 Une bannière
 Deux types d'avion de Dassault : Dassault Étendard et Dassault Super-Étendard
 Un des pétales des fleurs de la famille des Fabacées (légumineuses), en raison de sa position dressée
 Un train nommé L'Étendard, qui était une relation Trans-Europ-Express reliant Paris à Bordeaux via Tours, Poitiers et Angoulême.
 Le contre-torpilleur Étendard, mis en service en 1909, coulé le  entre Dunkerque et Ostende.
 Un sommet d'une montagne : le pic de l'Étendard est un sommet du massif des Grandes Rousses, dans les Alpes françaises, culminant à  d'altitude.

Voir aussi 
 Étendard de Brest
 Guillaume Étendard (en italien : Guglielmo Stendardo; † 1271), sénéchal de Lombardie, puis maréchal de Sicile